Бельке́вич () — білоруське й українське прізвище, утворене від прізвиська Белько («білий»).

Відомі носії 

 Белькевич Валентин Миколайович (1973—2014) — білоруський і український футболіст.
 Сильвестр Белькевич († 1567) — Митрополит Київський, Галицький і всієї Руси (1556—1567).

Див. також 
 Белькович

Примітки